Italia
 Museo del tartufo – museo di San Giovanni d'Asso, in Toscana
 Museo del tartufo Tru.Mu. – museo di  Borgofranco sul Po, in Lombardia